Primera División 2006/2007 – 76. edycja tych rozgrywek w historii. Brało w nich udział 20 drużyn. Pierwszy mecz rozegrano 26 sierpnia 2006, natomiast ostatni – 17 czerwca 2007.
Mistrzostwo Hiszpanii zdobył Real Madryt, dla którego był to 30. tytuł w historii.  Tytułu mistrzowskiego bronił FC Barcelona. Do Segunda División spadły Celta Vigo, Real Sociedad oraz Gimnàstic Tarragona.

Drużyny

Tabela 

||style="background-color:#F9F9F9;"|

||rowspan=8 style="background-color:#F9F9F9;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

 źródło: FutbolWins

Najlepsi bramkarze 

 źródło: FutbolWins 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w Hiszpanii
2007 w Hiszpanii